Азовский сельский совет () — входит в состав
Розовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Азов.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Азов 
 с. Антоновка 
 пос. Мирное

Примечания